ТВМ — многозначная аббревиатура:
 ТВМ — тепловычислитель малопотребляющий
 ТВМ — терминальная вычислительная машина
 ТВМ — термостат воздушный (прецизионный) метрологический
 ТВМ — турбулентность воздушной массы
 ТВМ — тяжёлый висячий мост
 ТВМ — телеканал «Московия»

См. также 
 МТВМ — механическая технология волокнистых материалов
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей